Laval est un nom de famille et le nom ou partie du nom de plusieurs villes.

Patronyme 

 Antoine de Laval (1550-v.1631), humaniste et poète français ;
 Antoine Bandieri de Laval (1688-1767), danseur et chorégraphe français ;
 Charles Laval (1861-1894), peintre français ;
 Christian Laval (1953-), sociologue français ;
 Danielle Laval (1939-), pianiste française ;
 Édouard Laval (1894-1963), résistant, homme politique et militant communiste français ;
 Eugène-Jean-Baptiste-Gabriel Laval (1818-1869), architecte français ;
 Gustaf de Laval (1845-1913), ingénieur et inventeur suédois ;
 Guy Laval (1935-), physicien français ;
 Jacques-Désiré Laval (1803-1864), prêtre et missionnaire français à l'île Maurice ;
 Jean Laval (1900-1980), physicien français élu au Collège de France en 1950 ;
 Josée Laval (1911-1992), figure du régime de Vichy ;
 Lucien Laval (1903-1969), coureur cycliste français ;
 Madeleine Laval (1912-2002), germaniste et traductrice française ;
 Michel Laval (1949-), avocat et écrivain français ;
 Patrick Laval, acteur français ;
 Pierre Laval (1883-1945), homme politique français ;
 Pierre Louis Antoine Laval (1767-1838), homme politique français ;
 Clément Laval (1895-1949), architecte français ;
 Rose de Laval (1934-2017), journaliste française ;
 Maison de Laval : nom de la dynastie (éteinte) des seigneurs de Laval, dont entre autres :
 Guyonnet de Laval (~1198-1211), seigneur du Moyen Âge ;
 François de Montmorency-Laval (1623-1708), premier évêque de Québec ;
 Louis-Joseph de Montmorency-Laval (1724-1804), cardinal et  évêque de Metz et Grand-Aumônier de France ;

Noms composés et paronymes 
 Jean de Lacroix-Laval (1792-1860), homme politique français, ancien maire de Lyon
 Pierre-François Martin-Laval (1968-), acteur, réalisateur et metteur en scène français

Pseudonyme 
 Laval ou Laval NG (1972- ), dessinateur de bande dessinée mauricien.

Toponyme

Belgique 

 Laval, un hameau de la commune de Sainte-Ode ;
 Laval, un ruisseau, affluent de l'Ourthe occidentale.

Canada 
 Laval, un ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada ayant existé de 1854 à 1867.

Québec 
Au Québec, le toponyme « Laval » rend hommage à François de Montmorency-Laval, premier évêque de Québec :

 Laval, troisième plus grande ville du Québec, à la fois une municipalité régionale de comté et une région administrative ;
 Laval, une circonscription électorale fédérale ;
 Laval, un ancien district électoral du Québec ayant existé de 1867 à 1981 ;
 Laval et Sainte-Angèle-de-Laval, deux anciennes municipalités du Québec qui constituent maintenant le secteur Sainte-Angèle de la ville de Bécancour ;
 Laval-des-Rapides, une circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Laval-des-Rapides, une ancienne ville du Québec qui est maintenant un quartier de la ville de Laval ;
 Le comté de Laval, ancien comté municipal ;
 L'Université Laval, située dans la ville de Québec ;
 Rivière Laval, rivière coulant dans la municipalité de Forestville, dans la municipalité régionale de comté de Lac-au-Brochet et de La Haute-Côte-Nord, dans la région administrative de la Côte-Nord.
 Baie Laval, une baie située au nord-est de Forestville, une municipalité québécois dans la région administrative de la Côte-Nord ;
 Zec de la Rivière-Laval, zone d'exploitation contrôlée sur le parcours de la Rivière Laval, dans la municipalité de Forestville, dans la municipalité régionale de comté de Lac-au-Brochet et de La Haute-Côte-Nord, dans la région administrative de la Côte-Nord.
 Lac Laval, lac situé dans la zec de Forestville, dans la municipalité régionale de comté de Lac-au-Brochet, dans la région administrative de la Côte-Nord.

France 
En France, Laval est le nom de plusieurs communes.

La plus importante d'entre elles en termes administratifs et démographiques est celle de Laval, située dans le département de la Mayenne (53), région Pays de la Loire.

 Laval, Mayenne ;
 Laval, ancienne commune, intégrée à Quillan, Aude ;
 Laval, ancienne commune, intégrée à Reilhaguet, Lot ;
 Laval, ancienne commune, intégrée à Trentels, Lot-et-Garonne ;
 Laval, lieu-dit de la commune de Saint-Priest-des-Champs, Puy-de-Dôme ;
 Laval-Atger, ancienne commune, intégrée à Saint-Bonnet-Laval, Lozère ;
 Laval-d'Aix, Drôme ;
 Laval-d'Aurelle, Ardèche ;
 Laval-de-Cère, Lot ;
 Laval-du-Tarn, Lozère ;
 Laval-en-Belledonne, Isère ;
 Laval-en-Brie, Seine-et-Marne ;
 Laval-en-Laonnois, Aisne ;
 Laval-le-Prieuré, Doubs ;
 Laval-Morency, Ardennes ;
 Laval-Pradel, Gard ;
 Laval-Roquecezière, Aveyron ;
 Laval-Saint-Roman, Gard ;
 Laval-sur-Doulon, Haute-Loire ;
 Laval-sur-Luzège, Corrèze ;
 Laval-sur-Tourbe, Marne ;
 Laval-sur-Vologne, Vosges.

Voir aussi 
 Le comté de Laval
 Arrondissement de Laval, une division administrative française, située dans le département de la Mayenne et la région Pays de la Loire.
 Bonchamp-lès-Laval, commune de la Mayenne
 Le Poët-Laval, commune de la Drôme
 Magnac-Laval, commune de la Haute-Vienne
 Mont-de-Laval, commune du Doubs
 Saint-Bonnet-Laval, commune de la Lozère
 Saint-Genis-Laval, commune du Rhône
 Saint-Germain-Laval, commune de la Loire
 Saint-Germain-Laval, commune de Seine-et-Marne
 Saint-Pierre-Laval, commune de l'Allier
 Viols-en-Laval, commune de l'Hérault

Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France